Petrobrussianos são cristãos que viveram no século XII e não aceitaram a introdução de imagens, culto à Maria, a disciplina eclesiástica do clero, etc; introduzidos pela Igreja Católica Romana.

Começou com Pedro de Bruys que se desligou da igreja Catolica Romana e fundou sua igreja em 1125, Pedro era díscipulo de Abelardo em 1110, ele também era contra a missa e que seus ministros deviam casar-se.

Heresias
Seitas cristãs
Igreja Antiga